Botten kan avse 

 Botten – ett datorprogram, se bot (program)
 Botten, Arvika kommun – en bebyggelse söder om Arvika
 Botten Vävare – en rollfigur i Shakespearedramat En midsommarnattsdröm
 Bottenvåning – entréplanet i ett hus
 Havsbotten – ytan längst ner i havet
 Tårtbotten – brödet i en tårta